Gorgadji, département au Burkina Faso
 Gorgadji, chef lieu de ce département